Баллинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Баллинг, Карл (1805—1868) — профессор химии, педагог, ректор Пражского политехнического института (1865—1866).
 Баллинг, Эрик (1924—2005) — датский режиссёр кино и телевидения, сценарист и продюсер.
 Хансен Баллинг, Оле Петер (1823—1906) — норвежский живописец.